Zkratka WPP má více významů:
 World Press Photo – nezávislá nezisková organizace pořádající mezinárodní soutěž o nejlepší reportážní fotografii
 WPP (firma), původně Wire and Plastic Products plc – společnost vlastnící některé z největších reklamních agentur
 White Patriot Party – zaniklá americká politická strana

Zkratky